L'Île au trésor  (Treasure Island en version originale) est un roman de Robert Louis Stevenson publié en 1883 et plusieurs fois adapté pour le cinéma, la télévision, la bande dessinée ou le jeu vidéo.

Cinéma 

 L’Île au trésor (Treasure Island), film muet américain de Maurice Tourneur sorti en 1920 ;
 L’Île au trésor (Treasure Island), film américain  de Victor Fleming sorti en 1934 ;
 L'Île au trésor (Остров сокровищ), film soviétique de Vladimir Vaïnchtok, sorti en 1937 ;
 L’Île au trésor (Robert Louis Stevenson’s Treasure Island), film américain  de Byron Haskin sorti en 1950 ;

 L’Île au trésor (Treasure Island), film d'animation australien de Zoran Janjic sorti en 1971 ;

 L’Île au trésor (Treasure Island), film américain  de John Hough sorti en 1972 ;

 L’Île au trésor (Остров сокровищ), film soviétique de Yevgeni Fridman sorti en 1972 ;

 L’Île au trésor (Treasure Island), film d'animation américain  de Norm Prescott, Ben Starr et Hal Sutherland sorti en 1973 ;

 L’Île au trésor (Treasure Island), film franco-anglo-américain de Raoul Ruiz sorti en France en 1986 ;

 L'Île au trésor (Остров сокровищ), film d'animation soviétique de David Tcherkasski sorti en 1988 ;
 L'Île au trésor (Treasure Island), film américain  de Peter Rowe sorti en 1999 ;
 L’Île aux trésors, film français d'Alain Berberian sorti en 2007 ;
 L'Île au trésor, film français  de Guillaume Brac sorti en 2018.

Télévision
 L'Île aux trésors, série télévisée québécoise diffusée en 1954  ;
 L'Île au trésor (Die Schatzinsel), série télévisée franco-allemande de Wolfgang Liebeneiner diffusée en 1966 ;
 L’Île au trésor (Takarajima), série d'animation japonaise diffusée en 1978 ;
 L’Île au trésor (Treasure Island), téléfilm américano-britannique de Fraser Clarke Heston diffusé en 1990 ;
 L’Île au trésor (Treasure Island), téléfilm irlando-britannique de Steve Barron diffusé en 2012 ;

Bande dessinée 
 L’Île au trésor, série de comics publiée en 1949 ;
 L’Île au trésor, album de Ramón de la Fuente publié en 1973 ;
 L’Île au trésor, album  de Hugo Pratt publié en 1980 ;
 L’Île au trésor, album  de François Corteggiani et Michel Faure publié en 1991 ;
 L’Île au trésor, série de David Chauvel et Fred Simon publiée en 2007 ;

Voir aussi 
 Les îles du Trésor, archipel des îles Salomon
 La Planète au trésor : Un nouvel univers, classique d'animation Disney (2002) ;
 Cap sur l'Île au trésor, jeu vidéo de Kheops Studio sorti en 2006 ;
 .